Ла Калзада има више значења:

 Ла Калзада (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Калзада (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Калзада (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Калзада (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Калзада (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Калзада, Салвадор Барето (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Калзада (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калзада (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калзада (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калзада (Истапан дел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Калзада (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калзада (Тезиутлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Калзада (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Калзада (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Калзада (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Калзада, Оскар Идалго (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Калзада (Зозоколко де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Калзада, Монико Уерта Уерта (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Калзада, Пуерто Колорадо (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику